Denumirea de Palanga se poate referi la:
 Palanga, oraș și stațiune la Marea Baltică în Lituania;
 Palanga, sat în județul Argeș, România;
 Palanga, sat în județul Vâlcea, România.